

Катажина — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Катажина — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства